Clarksburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Clarksburg (Californië)
Clarksburg (Maryland)
Clarksburg (Missouri)
Clarksburg (Ohio)
Clarksburg (Tennessee)
Clarksburg (West Virginia)